SA er en forkortelse med flere betydninger:
 Litra SA - en model s-togssæt.

 Société Anonyme – en fransk og italiensk forkortelse, henholdsvis for Société Anonyme og società anonima, en sammenslutning eller et aktieselskab.

 Statens Arkiver - samlet betegnelse for de statslige arkiver i Danmark

 Sturmabteilung – en tysk forkortelse (dansk: stormafdeling), som var en nazistisk kamp- og terrororganisation fra 1921 til 1945.

 System Administrator – en ofte benyttet bruger i IT-sammenhænge, eksempelvis SQL databaser. SA har rettighed til alt i database systemet.